Il grossista è una delle principali figure della catena di distribuzione delle merci. È generalmente il titolare di una piccola o media azienda che tratta ed acquista prodotti per rivenderli in grandi quantità ad aziende o privati che, a loro volta, lo utilizzeranno a fini commerciali nel loro processo produttivo oppure attraverso la distribuzione diretta in negozi al dettaglio. Di solito, il grossista acquista le merci direttamente dal produttore, ma può anche acquistarle da un altro rivenditore. Nella maggior parte dei casi un grossista è specializzato in specifiche categorie di prodotti, ma in alcuni casi può offrire una gamma di prodotti diversificata.

Tuttavia, con l'invenzione di Internet e degli appalti elettronici, c'è stato un aumento del numero di grossisti  vicino a centri di produzione nella Cina continentale, a Taiwan e nel sud-est asiatico come Chinavasion, Salehoodan Modbom, molti dei quali offrono servizi di trasporto merci alle aziende e individui.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

Professioni del commercio